12-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 5 по 12 сентября 1970 года в Барселоне (Испания). Программа чемпионата включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Всего было разыграно 34 комплекта наград.

Медалисты

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Водное поло 
См. Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1970

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (женщины)
 ХII Чемпионат Европы 5-12 сентября 1970 г., Барселона (Испания)

1970
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 1970 году
Сентябрь 1970 года
Чемпионаты Европы в 1970 году